Bolzenschloss bezeichnet:

 Vorhängeschloss#Bolzenschloss, eine Art des Vorhängeschlosses
 Bolzenschloss (Burg), eine Burgruine im polnischen Janowice Wielkie